La saison 1945-1946 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1945-1946

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blidéen.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le USB: Union Sportive Blida.
Le USMB: Union Sportive Musulmane Blida.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Division Inférieure

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 
Classement final.

Classement des Buteurs
14 buts: Rodriguez (FCB) et Benet (ASSE).
10 buts: Illoul (RUA) et Buffard (RSA).
8 buts: Mercadal (GSA), De Villeneuve (ASSE), Samouilham (ASB).
7 buts: Vivès (RUA), Paone (GSA), Mahieddine (USB), Said Said (MCA).
6 buts: Aribi (MCA), Reichert (ASB).
5 buts: Ponsetti (RSA), Chérif (RUA), Dahman (USMB), Ruiz (ASB), Castaldi (ASSE).
Nombre de matchs

Palmarès de la Division Inférieure

Goupe Centre ()

Goupe Centre ()

Goupe Littoral

Goupe Est

Goupe Ouest

Palmarès de la F.S.G.T 
A Boufarik : 9 Juin 1946; FCM Alger bat JSM Boufarik 1 but à zero.

Goupe A

Goupe B

Compétitions de Jeunes

Championnats Réserves 
Réserves d'Honneur : Le MC Alger champion.

Championnats Juniors 
Junior d'Honneur : GS Alger et ASSE terminent ex-acquo
Division Inférieure: CA Paté champion

Championnat Minimes 
Minimes d'Honneur : AS Saint Eugène champion
Division Inférieure: OM Ruisseau champion

Concours 

 Concours Jeune Footballeur
Bagur (GSA) 62,70
Gambarutti (RUA) 60,85
Duport (RUA) 59,15
Ferrard (ASSE) 57,10
Lekhal (GSA) 55,20
Muller (RUA) 53,30
El Mahdaoui (OMSE) 51
Lando (OHD)
Rivas (ASSE)
Escriva (OHD)
 Concours Plus Jeune Footballeur

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie